Jerry Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Jerry Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Jerry Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia